Гакон

 Гакон — имя нескольких норвежских королей.
 Гакон, Клод (род. 1931) — швейцарский эсперантист и педагог.
 Гакон, Франсуа (16 февраля 1667 г.— 15 ноября 1725 г.) — французский сатирик.
  (8 октября 1847 г. — 21 ноября 1914 г.) — французский политик.
 Гакон Слепой — предводитель отряда варягов, который возглавлял киевскую дружину в битве при Листвене.
 Форетц Гакон, Стефани (род. 1981) — французская теннисистка.

См. также 
 Гакона